CometBird es un navegador web, semejante al navegador Mozilla Firefox (debido a que eran compatibles los AddOns al momento de su creación), su creador es BitComet. Es compatible con los sistemas Windows 98,Windows 2000, Windows Vista, Windows XP y Windows 7.

Navegadores web libres